Henderson kan syfta på:

 Henderson (mc) – ett tidigare amerikanskt motorcykelmärke
 Henderson (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Henderson (udde),

Nya Zeeland 

 Henderson, Nya Zeeland

Pitcairnöarna 

 Henderson Island, ö,

USA 

 Henderson, Texas, countyhuvudort, Rusk County, 
 Henderson, Illinois, Macoupin County, 
 Henderson, Kentucky, Henderson County, 
 Henderson, Louisiana, Saint Martin Parish, 
 Henderson, Maryland, Caroline County, 
 Henderson, North Carolina, countyhuvudort, Vance County, 
 Henderson, Tennessee, countyhuvudort, Chester County, 
 Henderson, West Virginia, Mason County, 
 Henderson, Iowa, Mills County, 
 Henderson, Illinois, Knox County, 
 Henderson, Michigan, Shiawassee County, 
 Henderson, Minnesota, Sibley County, 
 Henderson, Nebraska, York County, 
 Henderson, New York, Jefferson County, 
 Henderson, Nevada, ort, Clark County,

Se även
 Henderson County – flera
 Hendersonville – flera

Se även
 Henderson Field – flera